Xenagoras () ist der Name folgender Personen:

 Xenagoras (Historiker), Historiker und Geograph vermutlich des 3. Jahrhunderts v. Chr., Verfasser einer Geschichtswerkes Chronoi in mindestens vier Büchern
 Xenagoras (Geograph), Sohn des Eumelos, Mathematiker und Geograph, bestimmte die Höhe des Olymp über dem Pythion
 Xenagoras von Herakleia († vor 281 v. Chr.), Vater des Nymphis von Herakleia